Шпола — місто в Україні, центр Шполянського району Черкаської області;
 Шпола — залізнична станція.